Hohenschönhausen ist der Name beziehungsweise Namensbestandteil mehrerer Berliner Verwaltungseinheiten:

 Bezirk Hohenschönhausen, ehemaliger Bezirk von Berlin, von der Erbauung 1984 bis 2001 zur Fusion mit dem ehemaligen Bezirk Lichtenberg zum gemeinsamen Bezirk Lichtenberg
 Berlin-Alt-Hohenschönhausen, Ortsteil des Bezirks Lichtenberg, hieß bis Mai 2002 Hohenschönhausen und war als solcher auch Bestandteil des ehemaligen Bezirks Hohenschönhausen
 Berlin-Neu-Hohenschönhausen, Ortsteil des Bezirks Lichtenberg, wurde im Mai 2002 aus Teilen der weiterhin bestehenden Ortsteile Falkenberg, Malchow und Wartenberg gebildet

Außerdem steht Hohenschönhausen für:

 Bahnhof Berlin-Hohenschönhausen, einen Regional- und S-Bahnhof in Neu-Hohenschönhausen
 Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, die Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR

Siehe auch: